Свято-Владимирская церковь (Владимирская церковь, Храм равноапостольного князя Владимира) – памятник архитектуры конца XIX века. Находится по адресу: г. Гродно, ул. Победы, 5.

История 
Построен в 1896 году из кирпича в псевдорусском стиле (архитектор И. Плотников).

Архитектура 
Объемно-пространственная композиция состоит из двухъярусной колокольни и основного объема с пятиугольной апсидой. Основной объем перекрыт четырехскатной крышей, звонница завершена шатром с навершием. Оконные проёмы арочные и лучковые. Стены по периметру отделаны зубчатым поясом, фризом и профилированным карнизом. На боковых фасадах килевидные фронтоны. Цоколь рассыпается филёнками и профилируется стержнями. Архитектура церкви насыщена стилизованными элементами декора древнерусского зодчества ( закомары, клиновидные своды, крестовые и арочные ниши, угловые колонны, оконные наличники и др).

Интерьер 
Внутреннее пространство покрыто плоским потолком. Декоративным акцентом интерьера является деревянный иконостас.

Литература 

 Гродно. Энциклопедический справочник / Белорус. Сов. Энцикл.; Редкол.: И. П. Шамякин (гл.ред.) и др. — Мн.: БелСЭ, 1989. — 438 с., [12] л. ил.: ил.
 Праваслаўныя храмы Беларусі: энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін; [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — 653 с. 2000 экз.. ISBN 978-985-11-0389-4

Ссылки 

 
 
 

Храмы Гродненской епархии
Православные храмы Гродно
Историко-культурные ценности Республики Беларусь